Az 1992-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2. csoportjának mérkőzéseit június 12. és június 18. között játszották. A csoportban a házigazda Hollandia, Németország, Skócia és a Szovjetunió, amely Független Államok Közössége (FÁK) néven szerepelt.

A csoportból Hollandia és Németország jutott tovább. A mérkőzéseken 12 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Hollandia – Skócia

FÁK – Németország

Skócia – Németország

Hollandia – FÁK

Hollandia – Németország

Skócia – FÁK

Források 
 
 
 

C2